Die Saison 1995/96 der Oberliga Nordrhein war die 18. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordrhein und die zweite als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Zum ersten Mal wurde die Drei-Punkte-Regel verwendet. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich Germania Teveren mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Remscheid.

Der FC Remscheid spielte zusammen mit den Sportfreunden Siegen und dem TuS Koblenz eine Relegationsrunde um einen weiteren Platz in der Regionalliga, bei der die Remscheider Erster wurden und daher ebenfalls in die Regionalliga aufstiegen.

Die Abstiegsränge belegten der 1. FC Union Solingen, der TuS 08 Langerwehe und Preussen Krefeld.

Aus der Mittelrheinliga stiegen die SSG 09 Bergisch Gladbach und der SC Beeck, der in der folgenden Saison als FC Wegberg-Beeck antrat, sowie aus der Verbandsliga Niederrhein der SV Straelen und die Amateure des KFC Uerdingen 05 als jeweilige Staffelsieger und Vizemeister auf. Aus der Regionalliga West/Südwest stieg der Bonner SC ab.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Nordrhein 1995/96 bei f-archiv.de
 Oberliga Nordrhein 1995/96 bei fussballdaten.de
 Oberliga Nordrhein 1995/96 bei weltfussball.de

1995
Fußballsaison 1995/96